Costaricatyrann (Mionectes olivaceus) är en fågel i familjen tyranner inom ordningen tättingar.

Utbredning och systematik 
Costaricatyrannen förekommer i lågland och förberg i östra Costa Rica och västra Panama. Tidigare inkluderades Mionectes galbinus i arten, då med svenska trivialnamnet olivstrimmig tyrann, men galbinus urskildes 2016 som egen art av BirdLife International, 2022 av tongivande eBird/Clements och 2023 av International Ornithological Congress. I och med uppdelningen flyttades även det svenska namnet över till galbinus.

Status 
IUCN kategoriserar arten som livskraftig.

Referenser

Externa länkar 

Tyranner
Fåglar i neotropiska regionen